Промонторио има више значења:

 Промонторио (Темосачик), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Промонторио (Сан Бернардо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику